Roter Sand bezeichnet:
 Roter Sand, ein Leuchtturm in der Außenweser (Nordsee)
 Roter Sand (Sandbank), eine Sandbank in der Außenweser, Standort des Leuchtturms Roter Sand
 Liebe ist für alle da#Roter Sand, ein Lied der deutschen Band Rammstein aus dem 2009 erschienenen Album Liebe ist für alle da
 Rotersand, ein deutsches Musikprojekt
 Zollamt Rotersand in Bremerhaven
 Kaserne Roter Sand, eine ehemalige Schutzpolizei-Kaserne in Bremerhaven
Siehe auch:
Rothensand
Rothensande
 Roter Staub